Темирлан Адильханов (; род. 28 марта 1994) — казахстанский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник талдыкорганского футбола. В 2010-12 годах выступал за дубль «Жетысу», сыграв 44 игры. В 2013 году выступал в первой лиге в составе ФК «Окжетпес». В 2014 году вернулся в «Жетысу», выступал и за основную команду, и за дубль.

Привлекался в молодёжную сборной Казахстана.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Темирхан Адильханов на сайте УЕФА

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Жетысу-М»
Игроки ФК «Жетысу Б»
Игроки ФК «Алтай» (2017)